Forgione ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Forgione (1944–1998), britischer Schauspieler 

 Giulia Forgione (* 1982), italienische Filmemacherin 
 Larry Forgione (* 1952), US-amerikanischer Koch 
 Mario Forgione (1933–1999), italienischer Journalist und Essayist 

Siehe auch:
 Joseph E. Fargione, US-amerikanischer Ökologe